Municipio de Mantua puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mantua (condado de Monroe, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Mantua (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Gloucester.
 Municipio de Mantua (condado de Portage, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Portage.